Гбе́нга Аки́ннагбе (, род. 12 декабря 1978, Вашингтон) — американский актёр. Наиболее известен по роли Криса Партлоу в телесериале HBO «Прослушка».

Ранняя жизнь и образование 
Акиннагбе родился в Вашингтоне в семье нигерийцев. Он вырос в Силвер-Спринг, штат Мэриленд. Он является вторым из шести детей в семье; у него есть старшая сестра и четверо младших братьев. Его старшая сестра родилась в Нигерии, а Гбенга и его младшие братья — в США. Он учился в средней школе в Роквилле, штат Мэриленд, а затем поступил в Бакнеллский университет, специализируясь на политологии и английском языке.

Карьера

Как актёр

Как писатель 
The New York Times опубликовал две статьи Акиннагбе. Первая описывает его поездку в Непал и восхождение на Гималаи; вторая — лечение, которое он перенёс, чтобы исправить запущенное плоскостопие.

Личная жизнь 
Акиннагбе является двоюродным братом рэпера, известного под псевдонимом Wale; у обоих нигерийские корни.

Фильмография

Кино

Телесериал

Примечания

Ссылки 

Выпускники Бакнеллского университета
Киноактёры США